Андау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Входит в состав округа Нойзидль-ам-Зе.  . Официальный код  —  10701.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маттиас Гельбман (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 СДПА занимает 13 мест.
 АНП занимает 9 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания 

7